«The One» puede referirse a:

Música 
 The One (canción de Elton John) (1992), canción de Elton John.
 The One (canción de White Zombie) (1996), canción de White Zombie.
 The One (canción de Backstreet Boys) (2000), canción de Backstreet Boys.
 The One (canción de Gary Allan) (2002), canción de Gary Allan.
 The One (canción de Mariah Carey) (2002), canción de Mariah Carey.
 The One (canción de Limp Bizkit)(2003), canción de Limp Bizkit.
 The One (canción de Shakira) (2003), canción de Shakira.
 The One (canción de Foo Fighters) (2004), canción de Foo Fighters.
 The One (Canción de Counterline) (2021), Canción de Counterline.
 The One (DVD) (2004), DVD de Michael Jackson.
 The One (canción de Kylie Minogue) (2008), canción de Kylie Minogue.
 The One (canción de Slaughterhouse) (2009), canción de Slaughterhouse.
 The One (canción de Mary J. Blige) (2009), canción de Mary J. Blige.
 The One (canción de Medina) (2011), canción de Medina.
 The One (canción de Babymetal) (2016), canción de Babymetal.
 The One (álbum de Yandel) (2019), álbum de Yandel.

Arquitectura 
 The One (Asunción), edificio en construcción en Asunción (Paraguay).
 The One (Toronto), edificio en construcción en Toronto (Canadá).
 The One (Gold Coast), edificio en construcción en Brisbane (Australia).

Series de televisión 
 The One (serie de televisión) (2021), serie de televisión.

Otros 
 The One (cerveza), cerveza tipo Pilsener de origen dominicano.